Torfou puede referirse a: 

 Torfou, comuna francesa situada en Essonne.
 Torfou, comuna francesa situada en Maine y Loira.